Huta Laura (niem. Laurahütte):
 Huta Laura, Laurahuta – dawna kolonia robotnicza, powstała po 1830 roku przy hucie „Laura”, później samodzielna gmina, a obecnie część Siemianowic Śląskich;
 Huta Laura (huta „Laura”) – huta żelaza, później Huta Jedność;
 Laurahütte – podobóz Auschwitz-Birkenau (IV 1944 – I 1945).